El Trofeu Comte de Godó 1994 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries Championship Series de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 1994 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1994
Competicions esportives del 1994 a Catalunya